Тхавунбэ (бирм.ဌဝမ်းဘဲ - «пузатая утка») — тха, 12-я буква бирманского алфавита, встречается в словах из пали на месте церебрального глухого придыхательного взрывного согласного. В сингальских палийских текстах соответствует букве махапрана таянна мурддхаджа, в тайских палийских текстах соответствует букве тхотхан (алтарь).

Бирманский алфавит
Буквы пали